

Persone
Giovanni Pedrotti  (Rovereto 1867 – Andalo 1938) alpinista, etnografo, naturalista, fotografo e irredentista italiano
Antonio Pedrotti  (Trento 1901-1975) compositore, direttore d'orchestra e direttore di coro italiano
Carlo Pedrotti (Verona 1817-1893) compositore e direttore d'orchestra italiano
Franco Pedrotti (Trento, 1938) botanico e naturalista

Architetture
Palazzo Saracini Pedrotti a Trento

Rifugi
Rifugio Giovanni Pedrotti
Rifugio Tommaso Pedrotti